Świątynia Śri Wara Lakszmi Narszingadew – świątynia hinduistyczna Fundacji Bhakti Marga znajdująca się przy ul. Grzybowskiej 37a  w Warszawie. 

Jest to pierwsza świątynia tego wyznania w Polsce.

Historia 
Świątynia warszawska została poświęcona w dniach 13 i 14 lutego 2009 przez Swamiego Vishwanandę.

Obiekty kultu 
Obiektem kultu w świątyni są murti Narasimhy i Lakszmi.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Fundacja Bhakti Marga w Polsce

Wara
Obiekty sakralne w Warszawie